Bouat est un patronyme porté notamment par :

 Armand Bouat (1873-1929), homme politique français ; 
 François-Marie Bouat (1676 - 1726), marchand de fourrures, lieutenant général au tribunal de la prévôté de Montréal.
 Marie Joseph Wilhelm Bouat (1802-1859), général français.

Homonymie de patronyme